Руфьяк — коммуна во Франции, в департаменте Канталь
 Руфьяк — коммуна во Франции, в департаменте Приморская Шаранта
 Руфьяк — коммуна во Франции, в департаменте Тарн
 Руфьяк — коммуна во Франции, в департаменте Шаранта

См. также 
 Плассак-Руфьяк
 Руфьяк-де-Корбьер
 Руфьяк-д’Од
 Руфьяк-Толозан